Kende Péter (1841–1917) alispán, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő
 Kende Péter (1927) szociológus
 Kende Péter (1952) ügyvéd, szociológus, közíró